Ліга Еровнулі 2017 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вчетверте здобуло Торпедо.

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Чихура візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Грузії 2017.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Тури 1-18

Тури 19-36

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 30 листопада/3 грудня 2017

|}

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга Еровнулі на soccerway 

2017
Грузія
2017 у Грузії